

Moda 
 Cappuccio – copricapo che copre buona parte della testa, della nuca ed a volte del viso

Persone 
 Diego Cappuccio (...) – attore italiano
 Emilio Cappuccio (1939) – attore e doppiatore italiano
 Eugenio Cappuccio (1961) – regista e sceneggiatore italiano
 Pasquale Cappuccio (1934-1978) – avvocato e politico italiano
 Ruggero Cappuccio (1964) – scrittore e regista italiano